Джон Сунуну ():
 Сунуну, Джон Генри (род. 1939) — американский политик, член Республиканской партии.
 Сунуну, Джон Эдвард (род. 1964) — американский политик, член Республиканской партии.